Wright City ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Wright City (Missouri) im Warren County
 Wright City (Oklahoma) im McCurtain County
 Wright City (Texas) im Smith County
 Wright City (Wyoming) im Campbell County